Plymouth County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Plymouth County (Iowa)
Plymouth County (Massachusetts)